Aoste – un comune francese nell'Isère
 Aoste (Italia) – toponimo in lingua francese di Aosta
Prosciutto Aoste – o Jambon Aoste è una marca di prosciutto crudo francese prodotto ad Aoste, da non confondere con il Vallée d'Aoste Jambon de Bosses o Jambon d'Aoste. Lo Jambon Aoste si riconosce perché non ha mai la lettera "d" apostrofata.

Pagine correlate 

 Aosta (disambigua)